Toponímia:
 Bèlgica: Sint-Martens-Voeren, Fouron-Saint-Martin en francès, nucli del municipi de Voeren de la província de província de Limburg a Bèlgica
 França:
 Ain 
 Saint-Martin-de-Bavel municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Martin-du-Frêne municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Martin-du-Mont (Ain), municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Martin-le-Châtel, municipi francès al departament de l'Ain 
 Aisne 
 Saint-Martin-Rivière, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Mont-Saint-Martin (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Rocourt-Saint-Martin, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Alier: Saint-Martin-des-Lais, municipi francès al departament de l'Alier, a la regió d'Alvèrnia
 Alps de l'Alta Provença 
 Saint-Martin-de-Brômes, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença
 Saint-Martin-lès-Seyne, municipi 
 Saint-Martin-les-Eaux, municipi 
 Revest-Saint-Martin, municipi 
 Alps Marítims 
 Saint-Martin-d'Entraunes, municipi francès al departament dels Alps Marítims
 Saint-Martin-Vésubie, municipi francès al departament dels Alps Marítims 
 Saint-Martin-du-Var, municipi francès al departament dels Alps Marítims 
 Alt Loira Saint-Martin-de-Fugères 
 Alt Marne: Saint-Martin-lès-Langres 
 Alt Saona La Résie-Saint-Martin 
 Alta Savoia: Saint-Martin-Bellevue 
 Alta Viena 
 Saint-Martin-de-Jussac, municipi francès 
 Saint-Martin-le-Mault, municipi francès 
 Saint-Martin-le-Vieux, municipi francès 
 Saint-Martin-Terressus, municipi francès 
 Alts Alps Saint-Martin-de-Queyrières, municipi francès a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
 Alts Pirineus: Saint-Martin (Alts Pirineus), municipi francès (regió de Migdia-Pirineus) 
 Antilles Franceses:
 Saint-Martin (Antilles Franceses), col·lectivitat d'ultramar francesa que ocupa la meitat septentrional de l'illa de Sant Martí 
 Illa de Sant Martí en francès Saint-Martin, és una illa tropical de les Petites Antilles al Carib nord.
 Ardenes: 
 Hannogne-Saint-Martin municipi francès al departament de les Ardenes 
 Mont-Saint-Martin (Ardenes), municipi francès al departament de les Ardenes 
 Ardecha: 
 Saint-Martin-d'Ardèche, municipi francès 
 Saint-Martin-de-Valamas, municipi francès 
 Saint-Martin-sur-Lavezon municipi francès 
 Arieja:
 Saint-Martin-d'Oydes, municipi francès 
 Saint-Martin-de-Caralp, municipi de la regió del Migdia-Pirineus 
 Aube: 
 Saint-Martin-de-Bossenay, municipi francès 
 Précy-Saint-Martin municipi francès 
 Aude 
 Saint-Martin-de-Villereglan, municipi 
 Saint-Martin-des-Puits, municipi francès 
 Saint-Martin-Lalande, municipi 
 Saint-Martin-le-Vieil, municipi 
 Avairon: Saint-Martin-de-Lenne, municipi francès al departament de l'Avairon 
 Baix Rin: Saint-Martin (Baix Rin), municipi francès 
 Boques del Roine Saint-Martin-de-Crau, municipi francès 
 Calvados: 
 Saint-Martin-des-Besaces municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière municipi francès 
 Saint-Martin-de-Blagny municipi francès 
 Saint-Martin-aux-Chartrains municipi francès 
 Saint-Martin-Don municipi francès 
 Saint-Martin-des-Entrées municipi francès 
 Saint-Martin-de-Fontenay municipi francès 
 Saint-Martin-de-la-Lieue municipi francès 
 Saint-Martin-de-Mailloc, municipi francès 
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury municipi francès 
 Saint-Martin-de-Mieux, municipi francès 
 Saint-Martin-de-Sallen municipi francès 
 Cantal: 
 Saint-Martin-sous-Vigouroux municipi francès 
 Saint-Martin-Valmeroux, municipi francès 
 Saint-Martin-Cantalès, municipi francès 
 Charente: Saint-Martin-du-Clocher, municipi francès 
 Cher: 
 Saint-Martin-des-Champs (Cher), municipi francès 
 Saint-Martin-d'Auxigny municipi francès 
 Cruesa
 Saint-Martin-Château, comuna (municipi) de França, a la regió de Llemosí 
 Saint-Martin-Sainte-Catherine, localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí 
 Corresa 
 Saint-Martin-Sepert, municipi francès 
 Saint-Martin-la-Méanne, municipi francès 
 Costa d'Or 
 Saint-Martin-de-la-Mer municipi francès 
 Saint-Martin-du-Mont (Costa d'Or), municipi francès 
 Costes del Nord: Saint-Martin-des-Prés municipi francès a la regió de Bretanya 
 Doubs: Villers-Saint-Martin municipi francès al departament del Doubs 
 Erau: 
 Saint-Martin-de-l'Arçon, municipi francès 
 Saint-Martin-de-Londres, municipi francès 
 Cantó de Saint-Martin-de-Londres, cantó francès a la regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Mosel·la: Le Ban-Saint-Martin municipi francès 
 Indre i Loira: La Chapelle-Blanche-Saint-Martin municipi francès 
 Nord – Pas-de-Calais: 
 Saint-Martin-sur-Écaillon municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord 
 Thun-Saint-Martin municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais 
 Mosa: 
 Luzy-Saint-Martin municipi francès al departament del Mosa 
 Rigny-Saint-Martin municipi francès 
 Sorcy-Saint-Martin municipi francès 
 Loira Atlàntic: Pont-Saint-Martin (Loira Atlàntic), municipi francès a la regió de país del Loira 
 Òlt:
 Saint-Martin-le-Redon, municipi francès al departament de l'Òlt 
 Saint-Martin-Labouval, municipi francès 
 Saint-Martin-de-Vers, municipi francès 
 Òlt i Garona: 
 Saint-Martin-de-Villeréal, municipi francès al departament d'Òlt i Garona 
 Saint-Martin-Petit, municipi 
 Saint-Martin-Curton, municipi 
 Saint-Martin-de-Beauville, municipi 
 Oise: 
 Saint-Martin-aux-Bois, municipi francès al departament de l'Oise 
 Saint-Martin-le-Nœud municipi 
 Saint-Martin-Longueau, municipi 
 Béthisy-Saint-Martin municipi 
 Noyers-Saint-Martin municipi 
 Sarthe: 
 Saint-Martin-des-Monts, municipi francès al departament del Sarthe 
 La Fontaine-Saint-Martin, municipi 
 Departament del Yonne 
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne), municipi francès al departament del Yonne 
 Saint-Martin-d'Ordon, municipi 
 Saint-Martin-du-Tertre (Yonne), municipi 
 Saint-Martin-sur-Armançon municipi 
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne), municipi 
 Saint-Martin-sur-Ouanne, municipi 
 Losera: 
 Saint-Martin-de-Boubaux, municipi del departament francès de la Losera, a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Saint-Martin-de-Lansuscle, municipi 
 Dordonya 
 Saint-Martin-de-Fressengeas, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Martin-de-Gurson, municipi 
 Saint-Martin-de-Ribérac, municipi 
 Saint-Martin-des-Combes, municipi 
 Saint-Martin-l'Astier, municipi 
 Saint-Martin-le-Pin, municipi 
 Lamonzie-Saint-Martin, municipi 
 Valclusa 
 Saint-Martin-de-Castillon, municipi francès al departament de la Valclusa 
 Saint-Martin-de-la-Brasque, municipi 
 Landes 
 Saint-Martin-de-Hinx, municipi francès al departament de les Landes 
 Saint-Martin-de-Seignanx, municipi 
 Saint-Martin-d'Oney, municipi 
 Gard Saint-Martin-de-Valgalgues municipi 
 Finisterre: Saint-Martin-des-Champs (Finisterre), municipi francès a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre.
 Morbihan: Saint-Martin-sur-Oust municipi francès a la regió de Bretanya, al departament de Morbihan
 Mayenne: 
 Saint-Martin-de-Connée, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Martin-du-Limet, municipi 
 Pirineus Atlàntics
 Saint-Martin-d'Arberoue, municipi de la Baixa Navarra departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió d'Aquitània
 Saint-Martin-d'Arrossa, comuna de la Baixa Navarra 
 Autevielle-Saint-Martin-Bideren, municipi 
 Tarn 
Saint-Martin-Laguépie, municipi 
Saint-Martin, església de Vindrac e Alairac 
 Yvelines: 
 Saint-Martin-de-Bréthencourt municipi francès al departament d'Yvelines 
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines), municipi 
 Saint-Martin-la-Garenne, municipi 
 Deux-Sèvres: 
 Saint-Martin-de-Bernegoue municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres), municipi francès 
 Saint-Martin-de-Mâcon municipi 
 Saint-Martin-lès-Melle municipi 
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent, municipi 
 Saint-Martin-de-Sanzay municipi 
 Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues municipi 
 Var: Saint-Martin (Var), municipi 
 Meurthe i Mosel·la: 
 Saint-Martin (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Thézey-Saint-Martin municipi 
 Mont-Saint-Martin (Meurthe i Mosel·la), municipi 
 Val-d'Oise: Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise), municipi 
 Isera:
 Saint-Martin-d'Hères municipi francès al departament de la Isèra i a la regió de Roine-Alps 
 La Motte-Saint-Martin municipi 
 Cantó de Saint-Martin-d'Hères-Nord, cantó francès del departament de Isèra al districte de Grenoble 
 Montbonnot-Saint-Martin, municipi 
 Saint-Martin-de-la-Cluze municipi 
 Saint-Martin-d'Uriage, municipi 
 Saint-Martin-de-Vaulserre municipi 
 Saint-Martin-le-Vinoux, municipi 
 Saint-Martin-de-Clelles, municipi 
 Mont-Saint-Martin (Isèra), municipi 
 Cantó de Saint-Martin-d'Hères-Sud, cantó francès del departament de Isèra al districte de Grenoble 
 Eure:
 Pré-Saint-Martin, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Martin-de-Nigelles municipi 
 Saint-Martin-la-Campagne, municipi 
 Saint-Martin-du-Tilleul, municipi 
 Saint-Martin-Saint-Firmin, municipi 
 Neaufles-Saint-Martin municipi 
 Gers: 
 Saint-Martin-de-Goyne, municipi francès al departament del Gers, regió de Migdia-Pirineus 
 Saint-Martin d'Armagnac, municipi 
 Saint-Martin-Gimois, municipi 
 Saint-Martin (Gers), municipi 
 departament del Loira: 
 Saint-Martin-la-Sauveté, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Martin-la-Plaine municipi 
 Saint-Martin-Lestra municipi 
 Saint-Martin-d'Estréaux, municipi 
 Manche: 
 Saint-Martin-d'Aubigny, municipi francès al departament de Manche 
 Montjoie-Saint-Martin, municipi 
 Saint-Martin-de-Landelles, municipi 
 Saint-Martin-de-Cenilly, municipi 
 Saint-Martin-de-Varreville municipi 
 Saint-Martin-le-Bouillant, municipi 
 Saint-Martin-le-Hébert, municipi 
 Saint-Martin-de-Bonfossé municipi 
 Saint-Martin-le-Gréard municipi 
 Saint-Martin-d'Audouville, municipi 
 Saint-Martin-des-Champs (Manche), municipi 
 Orne:
 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême municipi francès departament de l'Orne 
 Saint-Martin-des-Landes, municipi 
 Saint-Martin-des-Pézerits, municipi 
 Saint-Martin-l'Aiguillon, municipi 
 Saint-Martin-d'Écublei, municipi 
 departament del Charente Marítim 
 Saint-Martin-de-Juillers municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Martin-de-Coux municipi 
 Saint-Martin-de-Ré municipi 
 Saint-Martin-d'Ary municipi 
 Bernay-Saint-Martin municipi 
 Puèi Domat 
 Saint-Martin-des-Olmes municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Martin-d'Ollières municipi 
 Saint-Martin-des-Plains municipi 
 Pas-de-Calais: 
 Beaumerie-Saint-Martin municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Cavron-Saint-Martin municipi 
 Boiry-Saint-Martin municipi 
 Saint-Martin-au-Laërt municipi 
 Saint-Martin-sur-Cojeul municipi 
 Saint-Martin-d'Hardinghem municipi 
 Saint-Martin-Choquel municipi 
 Saint-Martin-Boulogne municipi 
 Loiret 
 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret), municipi francès al departament del Loiret 
 Saint-Martin-d'Abbat, municipi 
 Sena Marítim 
 Saint-Martin-aux-Arbres municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Martin-de-Boscherville municipi 
 Saint-Martin-en-Campagne municipi 
 Saint-Martin-aux-Buneaux municipi 
 Saint-Martin-du-Vivier municipi 
 Saint-Martin-au-Bosc municipi 
 Saint-Martin-le-Gaillard municipi 
 Saint-Martin-l'Hortier municipi 
 Saint-Martin-Osmonville municipi 
 Saint-Martin-du-Manoir municipi 
 Saint-Martin-du-Bec municipi 
 Savoia:
 Saint-Martin-d'Arc municipi francès al departament de Savoia 
 Saint-Martin-de-Belleville municipi 
 Saint-Martin-sur-la-Chambre municipi 
 Saint-Martin-de-la-Porte, municipi 
 La Chapelle-Saint-Martin, municipi 
 Droma: 
 Saint-Martin-d'Août, municipi francès al departament de la Droma 
 Saint-Martin-le-Colonel, municipi 
 Saint-Martin-en-Vercors, municipi 
 Puy-Saint-Martin, municipi 
 Nièvre: 
 Saint-Martin-d'Heuille, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Saint-Martin-du-Puy (Nièvre), municipi 
 Saint-Martin-sur-Nohain municipi 
 Indre: 
 Saint-Martin-de-Lamps, municipi francès al departament de l'Indre 
 Pouligny-Saint-Martin, municipi 
 Sacierges-Saint-Martin, municipi 
 Tournon-Saint-Martin, municipi 
 Marne: 
 Saint-Martin-aux-Champs, municipi francès al departament del Marne 
 Saint-Martin-d'Ablois municipi 
 Saint-Martin-l'Heureux, municipi 
 Saint-Martin-sur-le-Pré, municipi 
 Viena: Saint-Martin-l'Ars municipi 
 Indre-et-Loire: 
 Candes-Saint-Martin municipi de la regió del Centre, departament de l'Indre-et-Loire 
 Saint-Martin-le-Beau municipi 
 Loir i Cher: 
 Saint-Martin-des-Bois municipi francès al departament del Loir i Cher 
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Vendée: 
 Saint-Martin-de-Fraigneau, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Martin-des-Fontaines municipi 
 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine municipi francès 
 Saint-Martin-des-Noyers, municipi francès 
 Saint-Martin-des-Tilleuls, municipi 
 Mouzeuil-Saint-Martin, municipi 
 Maine i Loira: 
 Saint-Martin-d'Arcé municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Martin-de-la-Place municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Martin-du-Bois (Maine i Loira), municipi francès 
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine i Loira), municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Gironda: 
 Saint-Martin-de-Laye municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Saint-Martin-de-Lerm, municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Martin-de-Sescas, municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Martin-du-Bois (Gironda), municipi francès (regió de l'Aquitània)
 Saint-Martin-du-Puy (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Martin-Lacaussade municipi francès al departament de la Gironda i a la regió de l'Aquitània 
 Sena i Marne:
 Saint-Martin-des-Champs (Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Martin-du-Boschet municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Martin-en-Bière municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Beauchery-Saint-Martin municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Bussy-Saint-Martin municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Roine: 
 Saint-Martin-en-Haut municipi francès al departament del Roine 
 Fontaines-Saint-Martin, municipi 
 Somme: Lafresguimont-Saint-Martin municipi francès al departament del Somme 
 Itàlia: Pont-Saint-Martin municipi italià a la regió de Vall d'Aosta 
 Biografies:
 George Edward Bonsor Saint Martin (Lilla, 1855 - Mairena del Alcor, 1930), pintor, arqueòleg i historiador establert a Espanya
 Laure Saint-Martin Permon (Montpeller, 1784 - París, 1838)
 Miscel·lània: Porte Saint-Martin, monument de París a l'emplaçament d'una porta de París de l'antic recinte de Carles V ja destruït